161-я Краснознамённая, ордена Ушакова бригада подводных лодок (161-я БрПЛ) — бригада подводных лодок Северного флота ВМФ СССР и России, созданная в 1951 году. Организационно входит в состав Кольской флотилии разнородных сил, пункт базирования  Полярный.

История 
15 марта 1951 года Бригада подводных лодок Северного флота была переформирована в 33-ю Краснознамённую ордена Ушакова дивизию подводных лодок в составе вновь созданных 161-й и 162-й бригад подводных лодок. В 1961 году 161-я бригада вошла в состав 4-й эскадры подводных лодок. С 1995 года — в составе 40-й дивизии подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил, с 2001 года 40-я дивизия переформирована в 161-ю бригаду КФлРС.

Изначально в 161-ю бригаду, созданную на базе бывшего 1-го дивизиона Бригады, вошли большие подводные лодки Б-4, Б-5, Б-6, Б-7, Б-8, Б-9 типа «К», Б-20 и Б-22 типа «Л».

Начиная с 1954 года корабли времён войны списываются, а в бригаду поступают новые большие подводные лодки проекта 611: Б-62 (позже перешла на ТОФ), Б-63, Б-64, Б-65, Б-66, Б-67 проекта В611, Б-74, Б-75, Б-76, Б-77, Б-80, Б-82, Б-91. С 1960 до 1990 года на вооружении бригады стоят подводные лодки проекта 641, некоторые вошли в состав сразу после постройки, другие — переведены из 69-й и 211-й бригад в начале 1970-х годов. Всего в состав 161-й бригады входили: Б-2, Б-4 «Челябинский комсомолец», Б-6, Б-9, Б-21, Б-25, Б-26 (Б-826) «Ярославский комсомолец», Б-29, Б-34, Б-36, Б-38, Б-41, Б-46, Б-57, Б-59, Б-105, Б-107, Б-139, Б-153, Б-169, Б-205, Б-400, Б-409, Б-413, Б-416, Б-435, Б-440. Многие из этих кораблей впоследствии стали музейными.

С 1986 года бригада принимает на вооружение новейшие подводные лодки проекта 877 «Палтус»: Б-401 «Новосибирск», Б-402 «Вологда», Б-459 «Владикавказ», Б-808 «Ярославль» (1988), Б-800 «Калуга» (1989), Б-471 «Магнитогорск» (1990), Б-177 «Липецк» (1991).

В 1998 году из состава расформированной 69-й бригады подводных лодок в 161-ю бригаду были переведены подводные лодки проекта 641Б «Сом»: Б-30, Б-146, Б-225, Б-396 «Новосибирский комсомолец», Б-437, Б-515, Б-546. Все они на тот момент уже находились в очереди на списание и по сути на вооружении бригады не состояли.

25 октября 2021 года командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил бригаду с 88-летием, так как история соединения восходит к 1933 году — времени формирования Северной военной флотилии и её подводных сил.

Состав 
По состоянию на 2020 год в состав бригады входят ДЭПЛ проекта 877:
 Б-459 «Владикавказ»,
 Б-471 «Магнитогорск»,
 Б-808 «Ярославль»,
 Б-800 «Калуга», командир капитан 2 ранга В. Попов.
 Б-177 «Липецк», командир капитан 2 ранга Андрей Ковалёв.

Командиры 
 1951—1953: М. С. Калинин,
 1953—1955: П. П. Ветчинкин
 1955—1956: Г. Т. Кудряшов,
 1956—1960: капитан 1 ранга В. Н. Шишкин,
 1960—1964: капитан 1 ранга И. И. Жуйко,
 1964—1968: капитан 1 ранга В. Д. Башкевич,
 1968—1971: капитан 1 ранга Л. Д. Чернавин,
 1971—1973: капитан 1 ранга В. А. Горохов,
 1973—1979: капитан 1 ранга Е. Г. Мальков,
 1979—1984: капитан 1 ранга В. П. Ларионов,
 1984—1985: контр-адмирал М. В. Поведёнок,
 1985—1993: капитан 1 ранга А. Я. Тарасов,
 1993—1995: капитан 1 ранга В. С. Ящук,
 1995—2003: капитан 1 ранга И. В. Васильев,
 2003—2007: капитан 1 ранга О. В. Голубев,
 С 2007: капитан 1 ранга А. В. Горбунов.

Примечания

Ссылки 
 oosif.ru // 161-я БрПЛ на сайте «Отечественная гидронавтика»
 www.submarines.narod.ru // Соединения Северного флота на сайте «Русский Подплав»

Соединения Северного флота
Бригады подводных лодок ВМФ СССР
Бригады подводных лодок ВМФ России